Хлебники — название населённых пунктов в России:

 Хлебники — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Хлебники — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Хлебники — деревня в Оленинском районе Тверской области.